Zawody pucharu świata w biathlonie w Soldier Hollow to ósmy etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 14–17 lutego. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej oraz pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2018/2019
2019 w Stanach Zjednoczonych
Biathlon w Stanach Zjednoczonych
Sport w Utah